Königssaal bzw. Königsaal steht für:

 die Königshalle in einer Pfalz, siehe Aula regia
 den deutschen Namen des Prager Stadtteils Zbraslav
 eine Lokomotive der k.k. Nördlichen Staatsbahn, siehe NStB – Sternberg bis Meyerhöfen

Königsaal (gesprochen: Königs-Aal) steht für:
 Handelsname für Dornhai

Siehe auch:
 Königshalle